

Origine Dinastie reali di Castiglia 
Figlia illegittima del re di León e Castiglia Alfonso VII l'Imperatore e della figlia del conte asturiano, Pedro Diaz, Gontroda Pérez, che era vedova del conte Gutierrez Sebastianiz.

Biografia 

Secondo la Chronica Adefonsi Imperatoris Urraca, figlia di Alfonso VII e della sua concubina, Gontrada Perez, fu allevata dalla sorella di Alfonso VII, Sancha Raimundez (1102-1159).

Sempre secondo la Chronica Adefonsi Imperatoris, Urraca il 24 giugno 1144, a León, fu data in sposa al re di Pamplona, Garcia IV Ramirez il Restauratore, figlio del signore di Monzón, Ramiro Sanchez, (figlio di Sancho Garcés di Navarra, figlio illegittimo del re di Navarra Garcia III Sanchez) e di Cristina Diaz di Bivar, figlia del Cid Campeador. Garcia IV, nel 1141,  era rimasto vedovo della prima moglie, Margherita di Aigle, figlia di Gibert de l'Aigle. Un documento di una donazione alla chiesa di Santa María de las Dueñas, del 1145 circa, ci conferma che Garcia era sposato con Urraca (Garsias…Pampilonensium rex…cum uxore mea Urraka regina).Questo matrimonio fu celebrato per rinsaldare i legami tra i regni di León e Castiglia e quello di Pamplona. Infatti a seguito di questa unione Garcia IV aiutò il re di Castiglia, Alfonso VII, nella Reconquista, partecipando al suo fianco, nel 1147, alla campagna d'Almería.

Dopo la morte di Garcia IV,nel 1150,  Urraca, si ritirò presso la famiglia di origine di sua madre, nelle Asturie e verso il 1160 (prima del 1163), si sposò in seconde nozze con il governatore delle Asturie, anche lui rimasto vedovo, il futuro alfiere del re di León, Ferdinando II, Alvaro Rodriguez de Castro (?-dopo il novembre 1187), figlio di Rodrigo Fernandez de Castro.

Sancha morì nel 1164 (o forse nel 1189) e fu inumata nella cattedrale di San Antonino, a Palencia, anziché a Oviedo, come da lei desiderato.

Figli Re di Navarra -genealogy
Urraca a Garcia diede una figlia:
 Sancha di Navarra (1148-1176), sposò in prime nozze, nel 1165, Gastone V (?-1170), visconte di Béarn e, in seconde nozze, nel 1173, il conte Pedro Manrique de Lara (?-1202), II Signore de Molina e Mesa, XIII visconte di Narbona.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
Rafael Altamira, La Spagna (1031-1248), in <<Storia del mondo medievale>>, vol. V, 1999, pp. 865–896

Voci correlate 
 Sovrani di Castiglia
 Corona di Castiglia
 Regno di León
 Regno di Navarra
 Tabella cronologica dei regni della Penisola iberica

Altri progetti 

Coniugi dei re di Navarra
León